A Segunda División 1976–77-es szezonja volt a bajnokság negyvenhatodik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Sporting de Gijón lett.

Végeredmény

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2